

Cinema 
Wildfire – film del 1915 diretto da Edwin Middleton
Wildfire – film del 1925 diretto da T. Hayes Hunter
Wildfire – film del 1945 diretto da Robert Emmett Tansey
 All'improvviso un maledetto amore (Wildfire) – film del 1988 diretto da Zalman King
 Wildfire - Tempesta di fuoco (Inferno) – film del 2001 diretto da Dusty Nelson

Fumetti 
 Wildfire (Drake Borroughs) – personaggio dei fumetti DC Comics, membro della Legione dei Supereroi
 Wildfire (Carol Vance Martin) – personaggio dei fumetti DC Comics, originariamente della Quality Comics

Letteratura 
 Wildfire – romanzo di Zane Grey del 1917

Musica 
 Wildfire – album di Rachel Platten del 2016
 Wildfire – album dei Deströyer 666 del 2016
 Wildfire – singolo dgli Against the Current del 2022

Sport 
 San Diego WildFire – squadra di pallacanestro statunitense

Televisione 
 Wildfire – serie televisiva statunitense